2 miejscowości w Polsce: 
 Trębaczew – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Trębaczew – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice

Zobacz też 
 Trębaczów